Покрово́ва Áнна Влади́мировна (15 сентября 1941, г. Бийск, Алтайский край, СССР) — русская и французская художница, член Международной ассоциации художников (IFA), член Творческого союза художников России, член Международного художественного фонда.

Биография 
Анна Владимировна родилась 15 сентября 1941 года в семье советской интеллигенции.

Образование и карьера в Советском союзе 

В 1970 году окончила романо-германское отделение филологического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ). Со второго курса обучения ректор МГУ И. Г. Петровский назначил её на должность инспектора иностранного отдела ректората за отличное владение французским языком. В течение пяти лет Анна организовывала работу с иностранными ученными, приехавшими из Западной Европы и Латинской Америки. Была награждена за успехи в этой деятельности.

В 1971 году переходит в Управление по иностранному туризму при Совете Министров РСФСР в должности методиста отдела информации и рекламы. В течение пяти лет занимается проверкой идеологической работы гидов-переводчиков Интуриста среди иностранных граждан. В течение многих лет успешно сотрудничает с Российской академией наук и Советским комитетом защиты мира, работая на различных международных конгрессах в качестве переводчика. Так в 1973 году по рекомендации Международного отдела ЦК КПСС была откомандирована в Советский комитет содействия Всемирному конгрессу миролюбивых сил в качестве референта отдела пропаганды. За активное участие в организации международной фотовыставки, выпуска двух грамм-пластинок советских и зарубежных исполнителей песен о мире была награждена почетной грамотой Советского комитета защиты мира.

Главный редактор журнала «Советское фото» Марина Бугаева приглашает её для работы в редакцию на должность старшего литсотрудника по международной информации..

Параллельно с работой окончила Институт высшего журналистского мастерства.

В течение десяти последующих лет её брали на разные временные проектные работы, то в качестве внештатного переводчика, то внештатного корреспондента. Работала на Олимпиаде-80 в качестве главного специалиста Дирекции главного Пресс-центра при Управлении Олимпийской пресс-службы.

В 1982 году знакомится с гражданином Франции Полем Карманьоль, президентом фирмы SESAM, которая сотрудничала с СССР; в 1985 году у Анны и Поля родился сын — Александр; в 1988 году был зарегистрирован брак.

Критика 
Все годы Анна не прерывала связи с Россией. Оказалось, что и русская публика высоко оценивает её творчество, несмотря на немногочисленные выставки, прошедшие в Москве. Об этом свидетельствуют отзывы и публикации её работ в престижных изданиях. Приведём здесь отзыв Валентина Зорина, профессора, политического комментатора телевидения: «Шолом-Алейхем сказал, что талант как деньги, либо есть. либо нет. Свидетельствую, что в данном случае он есть безо всякого сомнения. Со всем моим уважением к этому таланту. (1993 г.).»

Доктор искусствоведения и академик РАХ Михаил Соколов в статье о художнице написал: «Картины Анны Покрововой напоминают палитры, что волшебным образом разрослись до размеров холста, зажив своей самостоятельной жизнью. В них есть некая нераздельная русско-французская поэзия цвета, порою очень сильная и звучная, щедрая на яркие, сочные оттенки.»

Выставки 

 МАРТ 1993 — Первая персональная выставка в России, Комитет защиты мира, Москва, Россия
 ИЮЛЬ 1993 — Персональная выставка «Мечтание», замок Гранд Венёр, предместье Парижа Суази Сен, Франция
 МАРТ 1993 — Персональная выставка, галерея Лис де Корбай, Париж, Франция
 МАРТ-АПРЕЛЬ 1995 — Выставка персональная, Париж, Франция
 ЯНВАРЬ 2004 — Персональная выставка «Моя милая Франция, моя далекая Россия», Культурный центр России , Париж, Франция
 МАРТ 2004 — Персональная выставка «Моя милая Франция, моя далекая Россия», Московский дом национальностей , Москва, Россия
 ИЮНЬ 2010 — Шестой салон современного искусства «Карусель Лувра», Лувр, Франция
 ЯНВАРЬ 2016 — Персональная выставка «Магия цветов», Международная галерея АРТ, Париж, Франция
Персональная выставка Vernissage "Le monde multicoloré de Anna Pokrovova"Париж.International Art Gallery. 13-19 janvier 2016 
 АПРЕЛЬ 2016 — Персональная выставка «Моя милая Франция, моя любимая Россия», ЦДРИ, Москва, Россия

Публикации в каталогах 

 Галерея Изограф. Имена в искусстве, издательство Наш изограф, 2004
 Искусство России 2005 / Russian Art Guide 2005, четвёртый выпуск ежегодного каталога-справочника «Искусство России», ISBN 5-93221-070-2, издательство СканРус
 Единый художественный рейтинг. Справочник. Выпуск 12. — 36157 художников. — М.: АЛЕВ-В, 2006. — ISBN 5-94025-081-6
 Искусство России 2007 / Russian Art Guide 2007, шестой выпуск ежегодного каталога-справочника «Искусство России», ISBN 5-93221-109-1, издательство СканРус
 Имена в искусстве России 2010, издательство Наш изограф
 La Gazette des Art, 02-12 июня 2010 / Международный художественный журнал
 Искусство России 2011 / Russian Art Guide 2011, юбилейный выпуск ежегодного каталога-справочника «Искусство России», ISBN 978-5-91966-004-0, издательство М-Сканрус
 Единый художественный рейтинг. Справочник. Выпуск 19. — 47759 художников. — М.: Руспринт, 2012. — ISBN 978-5-904913-19-9.
 Каталог «Живописная Россия», издательство Наш Изограф, 2013, ISBN 978-5-88149-615-9
 Каталог «Мир искусства», издательство Наш Изограф, 2015,

Семья 
Отец — Владимир Александрович Покровов, инженер-строитель, участник Сталинградской битвы. Мать — Анна Степановна Пахомова, преподаватель русского языка и литературы. В семье было двое детей, Анна и её младший брат Валерий.

Примечания

Ссылки 
 Газета «Коммерсантъ» № 88 от 13.05.1993. Статья «Кто куда?» Ольги Ревизниковой 
Энциклопедия российских художников
 Персональная выставка «Моя милая Франция, моя любимая Россия» в ЦДРИ 16.04.2016 
 Каталог работ в РГБ  Anna Pokrovova. Moscow, 1994. - 62 с., ил.; 21 см. На англ.яз.
 http://painters.artunion.ru/2-16-3.htm 

Художники по алфавиту
Художники СССР
Художники-импрессионисты России
Художники-импрессионисты Франции
Выпускники филологического факультета МГУ
Художники Франции